lew (lew afrykański) – ssak z rodziny kotowatych i rzędu drapieżnych
 Lew – częsty motyw w heraldyce (zob. też Lew Judy – symbol biblijny)
 Lew – imię męskie
 Lew – jeden z astrologicznych znaków zodiaku
 Lew – jeden z gwiazdozbiorów
 lew – jednostka monetarna Bułgarii
 Lew – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 „Lew” – pseudonim ppor. Antoniego Kopaczewskiego, żołnierza AK, WiN
 Lew (wł. Nikołaj Lwowicz Cerpicki) – rosyjski biskup prawosławny
 Lew (wł. Leonid Wsiewołodowicz Czeriepanow) – rosyjski biskup prawosławny
 Lew - skała wspinaczkowa we wsi Piaseczno (woj. śląskie)
 Lew – skała w Karkonoszach
 LEW (Lokomotivbau Elektrotechnische Werke) – niemiecki producent taboru kolejowego

Zobacz też 

  w tytułach artykułów
 Lev